Државна химна Источног Тимора носи назив „Отаџбина” (). Усвојена је одмах након једностраног проглашења независности од Португала 1975. године, непосредно пред индонезијске окупације. Званично је усвојена 2002. године, када је поново успостављена независност Источног Тимора. Она је једина државна химна југоисточне Азије која се не изводи на матерњем језику становништва, већ на португалском, европском језику, који је уједно и један од званичних језика државе. 

Музику је компоновао Алфонсо де Араухо, а текст је саставио песник Франсиско Боржа да Коста, који је убијен на дан инвазије индонезијских трупа. Оригинално је била извођена на португалском, али однедавно постоји и верзија на језику тетун.

Текст

Референце

Спољашње везе 
https://web.archive.org/web/20160313205405/http://timorcrocodilovoador.com.br/hino.htm Timor Crocodilo Voador] - This Brazil-based website about East Timor information includes an .mp3 file of the Full Anthem.
Visit East Timor - Timor-Leste Travel Guide.
Timor Leste: Pátria - Audio of the national anthem of Timor Leste, with information and lyrics

Источни Тимор
Источни Тимор